Niels Nielsen kan syfta på bland andra:

Niels Nielsen (ca 1218-1251), dansk greve över Halland
 Niels Nielsen Brahe (avrättad 1529), danskt riksråd
 Niels Nielsen (1636-1708), dansk godsägare
 Niels Nielsen (1700-1786) dansk handelsman
 Niels Nielsen (1865-1931), dansk professor i matematik
 Niels Nielsen (1883-1961), norsk seglare
 Niels Nielsen (1888-1963), svensk rådman
 Niels Nielsen (1893-1981), dansk professor i geografi
 Niels Nielsen (1900-19??), dansk professor i företagsekonomi
 Nils Nielsen (1905-1990), svensk läkare och psykoanalytiker
 Niels Åge Nielsen (1913-1986), dansk professor i nordiska språk